Реката може да се отнася за:
 Реката (1951), филм на Жан Реноар
 Реката (филм, 1995), филм на Малина Петрова
 Реката (филм, 2003), филм на Анри Кулев